Вильмс — фамилия. Известные носители:
 Вильмс, Доротея (род. 1929) — немецкий политик
 Вильмс, Иоганн Вильгельм (1772—1847) — нидерландский композитор немецкого происхождения. 
 Вильмс, Юри (1889—1918) — эстонский политик, один из основателей независимой Эстонской Республики в 1918 году.

См. также 
 Вильм